Municípios espanhóis
San Adrián — em Navarra
Sant Adrià de Besòs — da área metropolitana de Barcelona; San Adrián de Besós em espanhol
San Adrián del Valle — na província de Leão, Castela e Leão
San Adrián de Juarros — na província de Burgos, Castela e Leão

Desambiguações de topônimos